Tonopah ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Tonopah (Arizona), ein Ort im Maricopa County, im US-Bundesstaat Arizona 
 Tonopah (Nevada), ein Ort in Nye County im US-Bundesstaat Nevada 

Siehe auch:
 Tonopah Test Range, eine Militäranlage südöstlich von Tonopah im Nye County, im US-Bundesstaat Nevada